Tommi Mäkinen (* 26. Juni 1964 in Puuppola, Landgemeinde Jyväskylä, Finnland) ist ein ehemaliger finnischer Rallyefahrer. Er wurde viermal Rallye-Weltmeister, gewann viermal die berühmte Rallye Monte Carlo und ging fünfmal aus der finnischen Rallye Finnland (1000-Seen-Rallye) als Sieger hervor. Tommi Mäkinen beendete 2003 seine Karriere und wohnt derzeit im Landkreis Jyväskylä.

Karriere 
Mäkinen gewann die finnische Rallye-Meisterschaft mit einem Lancia Delta HF 4WD im Jahre 1988. Den ersten Rallye-Weltmeisterschaftslauf gewann er in Finnland 1994 in einem Ford Escort RS Cosworth. Mäkinen ging 1995 zu Mitsubishi und im Jahr 1996 gewann er mit einem Mitsubishi Lancer Evo III den ersten von vier Weltmeistertiteln in Folge von 1996 bis 1999. 2002 kam Mäkinen zum Subaru World Rally Team und ersetzte dort Richard Burns. Er gewann zum vierten Mal die Rallye Monte Carlo und belegte im Gesamtklassement den achten Rang. Auch in der Saison 2003 ging Mäkinen für Subaru an den Start. Er fand nicht mehr zu seiner Bestform und beende seine Karriere bei der Rallye Großbritannien auf dem Siegerpodest als dritter.

Statistik

WRC-Siege

Einzelergebnisse WRC

Siehe auch 
 Liste der WRC-Rennfahrer
 Liste der WRC-Weltmeister

Weblinks 

 Tommi Mäkinens offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

Weltmeister (Rallye)
Rallyefahrer (Finnland)
Finne
Geboren 1964
Mann